Загряжское — название населённых пунктов в России:

 Загряжское — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Загряжское — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.